Минангкабау:

 Минангкабау — народ на Суматре
 Минангкабау — один из западнозондских языков на Суматре
 Минангкабау (:en:Minangkabau International Airport) — международный аэропорт возле города Паданг на Суматре